Nachal Gaton
 Gaton